Ameisenberg heißen folgende geographische Objekte:

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Ameisenberg (Zittauer Gebirge), 575 m, Berg im Zittauer Gebirge in Sachsen
 Ameisenberg (Chiemgau), 569 m, Erhebung bei Seeon-Seebruck in Bayern
 Ameisenberg (Fränkische Schweiz), 516 m, Erhebung bei Pegnitz in Bayern
 Ameisenberg (Landkreis Würzburg, Helmstadt), 374 m, bei Helmstadt, Landkreis Würzburg in Bayern
 Ameisenberg (Landkreis Würzburg, Leinach), 357 m, bei Leinach, Landkreis Würzburg in Bayern
 Ameisenberg (Spessart), 347 m, Erhebung im Spessart bei Urspringen
Siehe auch:
 Ameisenbühl
 Ameisenhügel